Der Landwassertunnel ist ein 216 m langer Tunnel zwischen dem Landwasserviadukt und dem Bahnhof von Filisur an der Albula-Linie der Rhätischen Bahn in den Albula-Alpen. Er wird täglich von etwa 60 Zügen durchfahren, einer von ihnen ist der bekannte Glacier-Express.

Das Tunnelportal auf der Seite des Landwasserviadukts ist etwa dreimal höher als die Tunnelöffnung und dient gleichzeitig als Widerlager der Brücke.

Der Landwasserviadukt und der Landwassertunnel beschreiben zusammen bis zur Tunnelmitte einen Kreisbogen mit einem Radius von 100 m und einem Winkel von 156°. Danach geht der Tunnel in die Gegenkurve über. Der Radius von Brücke und Tunnel entspricht dem minimalen Kurvenradius der Rätischen Bahn.

Weniger bekannt, obwohl etwa 12-mal länger, ist der 5 Kilometer entfernte gleichnamige Landwassertunnel für den Strassenverkehr zwischen Tiefencastel und Davos.

|}

Einzelnachweise 

Tunnel der Albulabahn
Tunnel in Europa
Landwassertal
Bauwerk in Bergün Filisur
Wikipedia:Artikel mit Video
Verkehr (Bergün Filisur)